Сан-Поль-де-Мар (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 7,49 км². Население — 4904 человека (на 2007 год).

Достопримечательности

Башня Торре-Мартина (Torre Martina)

Церковь Иглесия-де-Сант-Пау (Iglesia de Sant Pau)

Церковь Иглесия-де-Сан-Жауме (Iglesia de Sant Jaume)

Дом Кан-Планьол (Can Planiol)

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Información del Institut d’Estadística de Catalunya
 Patrimonio arquitectónico de Sant Pol de Mar (en catalán)

Муниципалитеты Барселоны